Frank kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Bernhard Frank
 Joseph C. Frank

Robotskapade auktorsförkortningar